Митрополит Па́вел (, в миру Па́влос Афа́натос ; ) — архиерей Элладской православной церкви, митрополит (до 3 ноября 2021 — епископ) Неохорионский, викарий Афинской архиепископии (с 1995).

Биография 
Родился в 1941 году в Кардице, в Греции.

В 1969 году окончил богословский факультет Аристотелевского университета в Салониках.

В 1970 году последовательно был хиротонисан в сан диакона и пресвитера.

28 января 1995 года был хиротонисан в сан епископа Неохорионского, викария Афинской архиепископии.

3 ноября 2021 года возведён в сан титулярного митрополита.

Примечания 

Выпускники богословского факультета Салоникийского университета
Епископы Элладской православной церкви